Polgár Tamás (1934–1990) újságíró, rovatvezető 
 Polgár Tamás (1974) levéltáros
 Polgár Tamás (1976) Tomcat néven ismertté vált aktivista, blogger, szoftverfejlesztő
 Polgár Tamás (1983) színész